Ingrid Bergman – attrice svedese
 Ingrid Bergman – episodio cinematografico tratto dal film Siamo donne del 1953
 Ingrid Bergman – cultivar di rosa